

Brasil 
 Linha 8 da ViaMobilidade
 Linha 8 (Coronel Barros)

Mundo 
 Linha 8 do Metropolitano de Paris
 Linha 8 (Metro de Barcelona)
 Linha 8 (Metro de Madrid)

Ver também

Desambiguações de transporte